Giovanni Beltrami peut faire référence à :

 Giovanni Antonio de Beltrami miniaturiste italien du  ;
 Giovanni Battista Beltrami  (?-1780), graveur italien ;
 Giovanni Beltrami (1770-1854), graveur de pierres fines et médailleur italien ;
 Giovanni Beltrami (1860-1926), peintre italien

Références